Proteus steht für:

 Proteus (Mythologie), Meeresgott aus der griechischen Mythologie
 Proteus (Mond), ein Mond des Planeten Neptun
 Menschen mit undeutlichem, wechselndem Charakter, siehe proteische Persönlichkeit
 eine Gattung von Schwanzlurchen, siehe Grottenolm
 Proteus (Bakterien), eine Proteobacteria-Gattung
 Proteus-Syndrom, eine angeborene Erkrankung
 Proteus-Effekt, ein psychologischer Effekt bei der Verwendung von Avataren
 Proteus (Film), kanadisch-südafrikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2003

Technik:
 Proteus (Software), eine Software zur Erstellung von Platinenlayouts
 PROTEUS-Plattform, eine Serie französischer Kleinsatelliten
 Scaled Composites Proteus, Experimentalflugzeug (1998)
 Forschungsreaktor Proteus am Paul Scherrer Institut, Schweiz
 Proteus Sports & Racing Cars, britischer Automobilhersteller
 Proteus (Schiff)

Siehe auch:
 Vom alten Proteus, Erzählung von Wilhelm Raabe

fr:Protée